Gabriel-Marie Garrone (1901-1994), cardinal français ;
 Laura Garrone (née en 1967), joueuse de tennis italienne ;
 Matteo Garrone (né en 1968), réalisateur de cinéma italien ;
 
 Sergio Garrone (né en 1926), réalisateur, producteur et scénariste italien.

Voir aussi
 (16997) Garrone, un astéroïde de la ceinture principale.
 Virginia Galante Garrone (1906-1998), une écrivaine italienne.